Otto von Oldenburg ist der Name folgender Personen:

 Otto I. (Münster) († 1218), Bischof von Münster
 Otto I. (Oldenburg) († 1251), Graf von Oldenburg
 Otto I. (Rastede) († um 1285), Abt von Rastede
 Otto II. (Oldenburg-Delmenhorst) († 1304), Graf von Oldenburg-Delmenhorst
 Otto I. (Bremen) († 1348), Erzbischof von Bremen
 Otto III. (Oldenburg-Delmenhorst) († 1374), Graf von Oldenburg-Delmenhorst
 Otto IV. (Oldenburg-Delmenhorst) (1367–1418), Graf von Oldenburg-Delmenhorst